S5 puede referirse a:

 Audi S5, versión deportiva del Audi A5.
 Agente S-5, un anime.
 S5, banda de pop india.
 S5G, un reactor naval.
 S5 a Day, película cómica.
Samsung Galaxy S5, teléfono inteligente de Samsung.